Пизенеры — названия нескольких деревень в Аликовском районе Чувашии:
 Пизенеры — в составе Шумшевашского сельского поселения;
 Пизенеры — в составе Яндобинского сельского поселения.